El término «HHH» puede referirse a:

Triple H es un luchador profesional estadounidense.
Hash House Harriers es un grupo social internacional de footing.
Hubert H. Humphrey es el 38º vicepresidente de los Estados Unidos.